Баховелтик има више значења:

 Баховелтик (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Баховелтик (Лараинзар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику